Larrea - um gênero botânico

Pessoas
Juan Larrea

Localidades

Larrea (Buenos Aires)

Desambiguação